Епархия Лас-Крусеса () — епархия Римско-Католической церкви в городе Лас-Крусес, штат Нью-Мексико, США. Епархия Лас-Крусеса входит в митрополию Санта-Фе. Кафедральным собором епархии Лас-Крусеса является собор Непорочного Сердца Марии.

История 
17 августа 1982 года Римский папа Иоанн Павел II издал буллу Postulat munus, которой учредил епархию Лас-Крусеса, выделив её из архиепархии Санта-Фе.

Ординарии епархии 
 епископ Ricardo Ramirez (17.08.1982 — 10.01.2013);
 епископ Oscar Cantú (10.01.2013 — по настоящее время).

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
 Булла Postulat munus

Ссылки 
  Официальный сайт епархии 
  Информация 

Католические епархии США
Религия в Нью-Мексико